Legatum, in italiano Legato

Legatum Institute – fondazione della Legatum
Legatum – private equity di Dubai